В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7–6(6), 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Андреа Джегер (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Сільвія Ганіка (1-ше коло)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1984